Coppa di Norvegia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile norvegese
 Coppa di Norvegia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile norvegese